Jaime González puede referirse a:
Jaime González Aguadé (1968-), un economista mexicano.
Jaime González Ortiz (1938-1985), un futbolista colombiano.
Jaime González Vidal (1977-), un exfutbolista y actual director técnico chileno.
Jaime González (periodista) (1961-), un periodista español.
Jaime González, un político en Venezuela.
Jaime González Reel, actor de TV Azteca